Arondismentul Amiens (în ) este un arondisment din departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Acheux-en-Amiénois
 Amiens 1e kanton (Ouest)
 Amiens 2e kanton (Nord-Ouest)
 Amiens 3e kanton (Nord-Est)
 Amiens 4e kanton (Est)
 Amiens 5e kanton (Sud-Est)
 Amiens 6e kanton (Sud)
 Amiens 7e kanton (Sud-Ouest)
 Amiens 8e kanton (Nord)
 Cantonul Bernaville
 Cantonul Boves
 Cantonul Conty
 Cantonul Corbie (Korbie)
 Cantonul Domart-en-Ponthieu
 Cantonul Doullens (Dorland)
 Cantonul Hornoy-le-Bourg
 Cantonul Molliens-Dreuil
 Cantonul Picquigny
 Cantonul Poix-de-Picardie
 Cantonul Villers-Bocage

Comune 

Amiens